Iban Zubiaurre Urrutia (Mendaro, 22 de janeiro de 1983) é um futebolista espanhol, de origem basca, que defende o Salamanca.

Ligações externas
Perfil na página oficial do Athletic Bilbao 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas do Athletic Club
Futebolistas do Albacete Balompié
Futebolistas da Unión Deportiva Salamanca